Пётр Успенский:
 Успенский, Пётр Васильевич (1876—1938) — иерей Русской православной церкви, священномученик, скончался в заключении.
 Успенский, Пётр Гаврилович (1847—1881) — русский революционер.
 Успенский, Пётр Демьянович (1878—1947) — русский философ-мистик, оккультист, таролог, журналист и писатель.
 Успенский, Пётр Николаевич (1863—1930) — иерей Русской православной церкви, священномученик. Примечания